Суперліга Данії сезону 2013–2014 — 24-ий сезон Суперліги Данії з футболу. Вчетверте чемпіоном став Ольборг.

Турнірна таблиця 

 

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Суперліга Данії на soccerway 

2013-2014
Данія
Данія
2013 у Данії
2014 у Данії